Игорь Селиванов:
 Селиванов, Игорь Анатольевич (род. 1966) — российский художник.
 Селиванов, Игорь Андреевич (1938—2012) — доктор технических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1998).
 Селиванов, Игорь Владимирович (1940—2019) — советский и российский театральный режиссёр, основатель Курского театра юного зрителя «Ровесник», заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2003).